Mattine ima više značenja:
 Mattine, Avellino
 Mattine, Salerno